MFA steht für:
 Malta Football Association
 Mauritius Football Association
 Medizinischer Fachangestellter
 Mikrocomputer für Ausbildung
 Mikrofilmarchiv der deutschsprachigen Presse
 Ministry of Foreign Affairs, englische Abkürzung für Außenministerium in der internationalen Diplomatie
 Modulare Führerraumanzeige, Kompaktanzeige in Bahnfahrzeugen
 Monofluoracetat, siehe Fluoressigsäure
 Movimento das Forças Armadas, die Streitkräfte der portugiesischen Nelkenrevolution 1974
 Multi-Faktor-Authentisierung
 Multi Fibre Arrangement (1974–2004), siehe Welttextilabkommen
 Museum of Fine Arts, Boston
 Bahnhof Feldafing nach DS 100

M.F.A. steht für:
 Master of Fine Arts, ein akademischer Grad, siehe Master #Master of Fine Arts (M.F.A.)

MfA steht für:
 Moltke für Afrika, siehe Gymnasium am Moltkeplatz #„Moltke für Afrika“ (MfA)

Mfa ist Namensbestandteil von:
 Anthony Mfa Mezui (* 1991), gabunischer Fußballtorhüter

mfa steht für:
 München Film Akademie, eine staatlich genehmigte, private Film- und Schauspielschule
 Yawi (Sprache) (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache

Abkürzung